Список народных художников СССР

Ниже приведён полный список народных художников СССР по годам присвоения звания (всего 159 человек).

1943—1949 годы

1943 год 
 Герасимов, Александр Михайлович (1881—1963), советский живописец (Указ от 26.07.1943)
 Иогансон, Борис Владимирович (1893—1973), русский и советский художник и педагог (Указ от 26.07.1943)
 Меркуров, Сергей Дмитриевич (1881—1952), советский скульптор-монументалист (Указ от 26.07.1943)
 Мухина, Вера Игнатьевна (1889—1953), русский и советский скульптор (Указ от 26.07.1943)

1944 год 
 Касиян, Василий Ильич (1896—1976), советский украинский график (Указ от 04.01.1944)
 Петрицкий, Анатолий Галактионович (1895—1964), советский украинский живописец (Указ от 04.01.1944)
 Шовкуненко, Алексей Алексеевич (1884—1974), советский живописец (Указ от 04.01.1944)

1950—1959 годы

1950 год 
 Юон, Константин Фёдорович (1875—1958), русский и советский живописец, мастер пейзажа, теоретик искусства (Указ от 13.11.1950)

1951 год 
 Федоровский, Фёдор Фёдорович (1883—1955), русский, советский театральный художник (Указ от 27.05.1951)

1953 год 
 Тоидзе, Моисей Иванович (1871—1953), советский живописец (Указ от 15.02.1953)

1956 год 
 Бакшеев, Василий Николаевич (1862—1958), советский живописец (Указ от 19.03.1956)
 Грабарь, Игорь Эммануилович (1871—1960), русский советский художник, искусствовед, просветитель, музейный деятель (Указ от 07.04.1956)

1957 год 
 Залькалн, Теодор Эдуардович (1876—1972), латвийский скульптор (Указ от 05.01.1957)
 Жмуйдзинавичюс, Антанас Йоно (1876—1966), советский живописец (Указ от 07.01.1957)
 Лишев, Всеволод Всеволодович (1877—1960), русский и советский скульптор (Указ от 22.06.1957)

1958 год 
 Конёнков, Сергей Тимофеевич (1874—1971), русский (советский) художник, скульптор (Указ от 02.01.1958)
 Герасимов, Сергей Васильевич (1885—1964), русский, советский художник (Указ от 31.07.1958)
 Крылов, Порфирий Никитич (1902—1990), советский живописец и график (Указ от 24.11.1958)
 Куприянов, Михаил Васильевич (1903—1991), советский живописец и график (Указ от 24.11.1958)
 Соколов, Николай Александрович (1903—2000), советский график и живописец (Указ от 24.11.1958)
 Серов, Владимир Александрович (1910—1968), советский живописец и график, педагог (Указ от 25.11.1958)
 Манизер, Матвей Генрихович (1891—1966), советский скульптор (Указ от 26.11.1958)

1959 год 
 Вучетич, Евгений Викторович (1908—1974), советский скульптор-монументалист (Указ от 22.09.1959)

1960—1969 годы

1960 год 
 Сарьян, Мартирос Сергеевич (1880—1972), армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник (Указ от 01.03.1960)
 Томский, Николай Васильевич (1900—1984), советский скульптор-монументалист (Указ от 01.03.1960)

1961 год 
 Микенас, Юозас Йокубо (1901—1964), литовский скульптор (Указ от 24.06.1961)

1962 год 
 Рындин, Вадим Фёдорович (1902—1974), советский театральный художник (Указ от 10.02.1962)
 Пластов, Аркадий Александрович (1893—1972), советский живописец (Указ от 04.07.1962)
 Корин, Павел Дмитриевич (1892—1967), русский советский живописец (Указ от 20.09.1962)

1963 год 
 Абдуллаев, Микаил Гусейн оглы (1921—2002), азербайджанский живописец и график (Указ от 12.04.1963)
 Аникушин, Михаил Константинович (1917—1997), советский и российский скульптор (Указ от 12.04.1963)
 Белашова, Екатерина Фёдоровна (1906—1971), советский скульптор (Указ от 12.04.1963)
 Богдеско, Илья Трофимович (1923—2010), молдавский советский график (Указ от 12.04.1963)
 Божий, Михаил Михайлович (1911—1990), советский и украинский живописец (Указ от 12.04.1963)
 Бокшай, Иосиф Иосифович (1891—1975), советский и украинский живописец (Указ от 12.04.1963)
 Дейнека, Александр Александрович (1899—1969), советский живописец, график и скульптор (Указ от 12.04.1963)
 Дерегус, Михаил Гордеевич (1904—1997), советский и украинский график, живописец (Указ от 12.04.1963)
 Джапаридзе, Уча Малакиевич (1906—1988), советский грузинский живописец и график (Указ от 12.04.1963)
 Жуков, Николай Николаевич (1908—1973), живописец, график, плакатист (Указ от 12.04.1963)
 Кибальников, Александр Павлович (1912—1987), советский скульптор (Указ от 12.04.1963)
 Лысенко, Михаил Григорьевич (1906—1972), советский скульптор (Указ от 12.04.1963)
 Окас, Эвальд Карлович (1915—2011), советский и эстонский живописец, педагог (Указ от 12.04.1963)
 Сарксян, Ара Мигранович (1902—1969), советский и армянский скульптор (Указ от 12.04.1963)
 Свемп, Лео Симанович (1897—1975), советский латвийский художник и педагог (Указ от 12.04.1963)
 Тансыкбаев, Урал Тансыкбаевич (1904—1974), советский узбекский художник казахского происхождения (Указ от 12.04.1963)
 Фаворский, Владимир Андреевич (1886—1964), русский, советский художник, мастер ксилографии и книжной графики, живописец-монументалист (Указ от 12.04.1963)
 Чуйков, Семён Афанасьевич (1902—1980), советский живописец (Указ от 12.04.1963)
 Юркунас, Витаутас Миколо (1910—1993), советский и литовский график (Указ от 12.04.1963)

1965 год 
 Волков, Борис Иванович (1900—1970), советский театральный художник (Указ от 16.07.1965)
 Ефанов, Василий Прокофьевич (1900—1978), советский художник (Указ от 30.08.1965)
 Кузминскис, Йонас Миколо (1906—1985), советский и литовский график (Указ от 30.08.1965)
 Непринцев, Юрий Михайлович (1909—1996), советский живописец, график (Указ от 30.08.1965)
 Ромас, Яков Дорофеевич (1902—1969), советский живописец и педагог (Указ от 30.08.1965)
 Нирод, Фёдор Фёдорович (1907—1996), советский театральный художник (Указ от 06.12.1965)

1967 год 
 Шмаринов, Дементий Алексеевич (1907—1999), советский график и рисовальщик (Указ от 19.05.1967)
 Ефимов, Борис Ефимович (1900—2008), советский художник-график, мастер политической карикатуры (Указ от 27.06.1967)
 Арефьев, Анатолий Васильевич (1918—1989), советский театральный художник (Указ от 01.07.1967)
 Кибрик, Евгений Адольфович (1906—1978), советский живописец и график, иллюстратор, педагог (Указ от 01.07.1967)

1969 год 
 Пинчук, Вениамин Борисович (1908—1987), советский скульптор (Указ от 04.02.1969)
 Налбандян, Дмитрий Аркадьевич (1906—1993), советский и армянский художник (Указ от 29.05.1969)
 Рейндорф, Гюнтер Генрихович (1889—1974), эстонский советский график, книжный иллюстратор (Указ от 07.07.1969)
 Еней, Евгений Евгеньевич (1890—1971), советский художник кино (Указ от 29.09.1969)
 Орешников, Виктор Михайлович (1904—1987), русский советский живописец и педагог (Указ от 31.12.1969)

1970—1979 годы

1970 год 
 Пименов, Юрий Иванович (1903—1977), советский живописец и график (Указ от 10.02.1970)
 Кутателадзе, Аполлон Караманович (1900—1972), советский и грузинский живописец (Указ от 18.09.1970)
 Моисеенко, Евсей Евсеевич (1916—1988), российский советский живописец, график и педагог (Указ от 18.09.1970)

1971 год 
 Айтиев, Гапар Айтиевич (1912—1984), один из первых советских художников-киргизов (Указ от 05.04.1971)
 Пахомов, Алексей Фёдорович (1900—1973), советский график и живописец (Указ от 27.04.1971)
 Пророков, Борис Иванович (1911—1972), русский художник, мастер сатиры и агитационно-политической графики (Указ от 28.09.1971)
 Ромадин, Николай Михайлович (1903—1987), русский советский живописец (Указ от 12.10.1971)

1972 год 
 Бриеде, Александра Яновна (1901—1992), латышский скульптор (Указ от 24.02.1972)
 Гудиашвили, Ладо Давидович (1886—1980), грузинский художник (Указ от 04.08.1972)

1973 год 
 Каневский, Аминадав Моисеевич (1898—1976), российский график (Указ от 30.03.1973)
 Салахов, Таир Теймур оглы (1928—2021), советский азербайджанский и российский художник-живописец (Указ от 28.04.1973)
 Клычев, Иззат Назарович (1923—2006), туркменский советский живописец (Указ от 24.07.1973)
 Азгур, Заир Исаакович (1908—1995), советский и белорусский скульптор (Указ от 18.09.1973)
 Сабсай, Пинхос Владимирович (1893—1980), советский скульптор (Указ от 05.10.1973)

1974 год 
 Григорьев, Сергей Алексеевич (1910—1988), советский живописец и график (Указ от 18.04.1974)
 Грицай, Алексей Михайлович (1914—1998), советский живописец (Указ от 31.05.1974)
 Шишко, Сергей Фёдорович (1911—1997), советский украинский живописец (Указ от 07.08.1974)
 Мальцев, Пётр Тарасович (1907—1993), советский живописец (Указ от 17.09.1974)
 Решетников, Фёдор Павлович (1906—1988), советский художник (Указ от 10.10.1974)
 Семёнов, Иван Максимович (1906—1982), советский график (Указ от 10.10.1974)
 Зиновьев, Николай Михайлович (1888—1979), русский и советский художник (Указ от 11.11.1974)

1975 год 
 Калнынь, Эдуард Фридрихович (1904—1988), советский и латвийский художник (Указ от 04.03.1975)

1976 год 
 Кочар, Ерванд Семёнович (1899—1979), армянский скульптор и художник (Указ от 13.01.1976)
 Вирсаладзе, Симон Багратович (1909—1989), советский театральный художник (Указ от 25.05.1976)
 Мыльников, Андрей Андреевич (1919—2012), советский, российский живописец (Указ от 03.08.1976)
 Глущенко, Николай Петрович (1901—1977), советский, украинский художник (Указ от 29.10.1976)
 Гапоненко, Тарас Гурьевич (1906—1993), советский живописец (Указ от 29.12.1976)

1977 год 
 Илтнер, Эдгар Карлович (1925—1983), латышский и советский художник (Указ от 14.01.1977)
 Кугач, Юрий Петрович (1917—2013), советский живописец (Указ от 10.08.1977)
 Бородай, Василий Захарович (1917—2010), советский украинский скульптор (Указ от 25.08.1977)
 Пономарёв, Николай Афанасьевич (1918—1997), советский график (Указ от 19.10.1977)
 Кербель, Лев Ефимович (1917—2003), советский и российский скульптор (Указ от 10.11.1977)
 Серебряный, Иосиф Александрович (1907—1979), российский советский живописец (Указ от 19.12.1977)

1978 год 
 Цигаль, Владимир Ефимович (1917—2013), советский и российский скульптор (Указ от 24.01.1978)
 Тельжанов, Канафия Темир-Булатович (1927—2013), художник (Указ от 16.02.1978)
 Бабурин, Михаил Фёдорович (1907—1984), скульптор (Указ от 23.02.1978)
 Савицкий, Михаил Андреевич (1922—2010), советский и белорусский художник (Указ от 23.02.1978)
 Бондаренко, Павел Иванович (1917—1992), скульптор (Указ от 04.04.1978)
 Штраних, Владимир Фёдорович (1888—1981), советский живописец (Указ от 18.10.1978)

1979 год 
 Пузырьков, Виктор Григорьевич (1918—1999), советский и украинский живописец (Указ от 21.03.1979)
 Коржев, Гелий Михайлович (1925—2012), советский и российский живописец (Указ от 24.05.1979)
 Ковалёв, Александр Александрович (1915—1991), советский скульптор (Указ от 07.12.1979)

1980—1989 годы

1980 год 
 Виленский, Зиновий Моисеевич (1899—1984), советский скульптор (Указ от 28.02.1980)
 Церетели, Зураб Константинович (р. 1934), российский художник и скульптор (Указ от 28.03.1980)
 Якупов, Харис Абдрахманович (1919—2010), советский российский живописец (Указ от 13.05.1980)
 Глазунов, Илья Сергеевич (1930—2017), российский художник (Указ от 06.06.1980)
 Юнтунен, Суло Хейккиевич (1915—1980), советский живописец (Указ от 19.06.1980)
 Бродская, Лидия Исааковна (1910—1991), советский живописец (Указ от 08.09.1980)
 Мочальский, Дмитрий Константинович (1908—1988), советский живописец (Указ от 03.11.1980)

1981 год 
 Горяев, Виталий Николаевич (1910—1982), советский график-иллюстратор, живописец, карикатурист (Указ от 11.06.1981)
 Зверьков, Ефрем Иванович (1921—2012), советский и российский живописец (Указ от 24.07.1981)
 Ахмедов, Рахим Ахмедович (1924—2008), советский и узбекский живописец (Указ от 23.09.1981)

1982 год 
 Угаров, Борис Сергеевич (1922—1991), русский советский живописец (Указ от 19.02.1982)
 Яблонская, Татьяна Ниловна (1917—2005), советский живописец (Указ от 03.06.1982)
 Сумбаташвили, Иосиф Георгиевич (1915—2012), советский, грузинский и российский театральный художник (Указ от 08.06.1982)
 Никогосян, Николай Багратович (1918—2018), советский, армянский и российский скульптор, живописец и график (Указ от 24.06.1982)
 Домашников, Борис Фёдорович (1924—2003), русский советский живописец (Указ от 20.07.1982)

1983 год 
 Ткачёв, Алексей Петрович (р. 1925), советский живописец (Указ от 06.05.1983)
 Ткачёв, Сергей Петрович (1922—2022), советский живописец (Указ от 06.05.1983)
 Верейский, Орест Георгиевич (1915—1993), советский художник, книжный график (Указ от 03.08.1983)
 Ханджян, Григор Сепухович (1926—2000), советский и армянский живописец и график (Указ от 23.11.1983)

1985 год 
 Гудайтис, Антанас Мартино (1904—1989), советский живописец (Указ от 23.01.1985)
 Овечкин, Николай Васильевич (1929—1993), советский живописец (Указ от 23.01.1985)
 Котухина, Анна Александровна (1915—2007), советская художница, мастер палехской миниатюры (Указ от 29.03.1985)
 Моркунас, Казимерас Йоно (1924—2014), советский и литовский мастер витража (Указ от 10.04.1985)
 Шилов, Александр Максович (р. 1943), советский и российский художник-живописец и график, автор портретов (Указ от 16.04.1985)
 Богданов, Михаил Александрович (1914—1995), русский советский художник кино (Указ от 25.06.1985)
 Загонек, Вячеслав Францевич (1919—1994), русский советский живописец (Указ от 09.07.1985)
 Королёв, Юрий Константинович (1929—1992), советский живописец (Указ от 21.08.1985)

1986 год 
 Садыков, Тургунбай Садыкович (р. 1935), советский и киргизский скульптор (Указ от 10.01.1986)
 Широков, Евгений Николаевич (1931—2017), российский художник-живописец (Указ от 15.01.1986)
 Щербаков, Борис Валентинович (1916—1995), советский художник (Указ от 22.05.1986)
 Зариньш, Индулис Августович (1929—1997), латышский и советский художник (Указ от 27.08.1986)

1987 год 
 Йокубонис, Гедиминас Альбине (1927—2006), литовский советский скульптор (Указ от 21.05.1987)
 Курнаков, Андрей Ильич (1916—2010), советский и российский живописец, педагог (Указ от 07.07.1987)
 Бердзенишвили, Мераб Исидорович (1929—2016), грузинский советский скульптор (Указ от 06.08.1987)
 Комов, Олег Константинович (1932—1994), советский и российский скульптор, график (Указ от 10.09.1987)

1988 год 
 Сидоров, Валентин Михайлович (1928—2021), советский и российский живописец (Указ от 26.01.1988)
 Тараев, Михаил Михайлович (1920—1996), советский и российский художник-керамист (Указ от 11.02.1988)
 Осипов, Афанасий Николаевич (1928—2017), советский и российский живописец (Указ от 07.06.1988)
 Амашукели, Элгуджа Давидович (1928—2002), советский и грузинский скульптор (Указ от 27.10.1988)
 Рукавишников, Иулиан Митрофанович (1922—2000), советский скульптор (Указ от 11.10.1988)

1989 год 
 Лутфуллин, Ахмат Фаткуллович (1928—2007), башкирский живописец (Указ от 04.07.1989)
 Нариманбеков, Тогрул Фарман оглы (1930—2013), азербайджанский художник (Указ от 22.06.1989)
 Левенталь, Валерий Яковлевич (1938—2015), российский театральный художник (Указ от 28.06.1989)
 Оссовский, Пётр Павлович (1925—2015), советский и российский живописец, график (Указ от 18.08.1989)

1990—1991 годы

1990 год 
 Сойфертис, Леонид Владимирович (1911—1996), российский и советский график (Указ от 10.05.1990)
 Асламазян, Мариам Аршаковна (1907—2006), армянский и советский живописец (Указ от 27.07.1990)
 Курбанов, Сухроб Усманович (1946—2016), советский и таджикский художник (Указ от 30.10.1990)
 Иванов, Виктор Иванович (р. 1924), советский и российский художник (Указ от 01.11.1990)

1991 год 
 Константинов, Фёдор Денисович (1910—1997), советский и российский график (Указ от 25.02.1991)
 Васнецов, Андрей Владимирович (1924—2009), российский художник (Указ от 19.03.1991)
 Замков, Владимир Константинович (1925—1998), российский и советский живописец-монументалист (Указ от 21.03.1991)
 Азарова, Людмила Павловна (1919—2010), советский и российский скульптор-керамист (Указ от 30.04.1991)
 Игошев, Владимир Александрович (1921—2007), российский и советский живописец и график (Указ от 22.10.1991)
 Фомин, Пётр Тимофеевич (1919—1996), российский и советский живописец и педагог (Указ от 20.12.1991)

Ныне живущие носители звания 
В списке представлены ныне живущие народные художники СССР (всего 5 человек, из них: Герои Социалистического Труда — 2 чел., лауреаты Ленинской премии — 2 чел., лауреаты Государственной премии СССР — 4 чел., полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» — 1 чел.)
 Церетели, Зураб Константинович (род. 1934) — скульптор, президент РАХ, Герой Социалистического Труда (звание присвоено в 1980 году)
 Ткачёв, Алексей Петрович (род. 1925) — живописец (звание присвоено в 1983 году)
 Шилов, Александр Максович (род. 1943) — живописец (звание присвоено в 1985 году)
 Садыков, Тургунбай Садыкович (род. 1935) — скульптор, ректор АХ Киргизии, Герой Социалистического Труда (звание присвоено в 1986 году)
 Иванов, Виктор Иванович (род. 1924) — живописец (звание присвоено в 1990 году)

См. также 
 Список народных художников РСФСР
 Список народных художников Российской Федерации

Народные художники СССР